Canada
 Middleport (Ontario)
Royaume-Uni,
 Middleport (Staffordshire) 
États-Unis
 Middleport (New York)
 Middleport (Ohio)
 Middleport (Pennsylvanie)
 Middleport (Wisconsin)